Kraftový papír je papír nebo lepenka (karton) vyrobená z buničiny, procesem Kraft. Buničina vyrobená sulfátovým procesem je silnější oproti ostatním, vyrobeným jinými rozvlákňovacími metodami; kyselé sulfitové procesy rozkládají celulózu více, což vede k vytvoření slabších vláken. Mechanické rozvlákňovací procesy odstraní většinu ligninu s vlákny, zatímco Kraft proces odstraňuje většinu přítomného ligninu ve dřevě. Nízká hladina ligninu je důležitá pro výslednou pevnost papíru. Hydrofobní charakter ligninu je dán tvorbou vodíkových vazeb mezi celulózou (a hemicelulózou) ve vláknech.

Kraft buničina je tmavší než ostatní dřevné buničiny, ale může být odbarvená k vytvoření čistě bílé buničiny. Plně bělená sulfátová buničina se používá k výrobě vysoce kvalitního papíru, kde síla, bělost a odolnost proti žloutnutí je důležitá.

Výroba 
Kraft papír se vyrábí na papírenských strojích při mírných strojních rychlostech. Základní surovina je obvykle z měkkého dřeva.

U procesu Kraft lze použít širší spektrum zdrojů vláken, než u většiny ostatních rozvlákňovacích procesů. Všechny druhy dřeva, včetně velmi pryskyřičných typů, jako jižní borovice. Výhodou je, že i dřeviny jako bambus a kenaf mohou být použity v procesu.

Kvalita 
 Normální kraftový papír je silný a poměrně hrubý. Má vysokou pevnost v tahu. Gramáž je obvykle 40 až 135 g/m2.
 Pytlový kraftový papír, nebo jen pytlový papír je porézní kraftový papír s vysokou elasticitou a vysokou odolností proti roztržení, který je určen pro balení výrobků s vysokými nároky na pevnost a trvanlivost.
 Absorpční kraftový papír se vyrábí s řízenou savostí, tj. vysoká míra pórovitosti. Je vyrobena z čistě z tvrdého kraft papíru a musí mít dobrou rovnoměrnost a formování.
 Lovecký nábojový kraftový papír, je papír používaný v brokových nábojích. Tento papír vyžaduje vysokou pevnost v tahu v podélném směru, což je axiální směr nábojů. Tělo náboje je navinuto z kraft papíru s 80–120 g/m2, který se dále vztahuje na vnější list 60–80 g/m2 s barvou a tiskem.

Související články 
 Bedna
 Vlnitá lepenka

Externí odkazy 
 

Papír